Войнич Етель-Ліліан — англійська письменниця.

 Войнич — місто у Малопольському воєводстві Польщі.
 Войнич — громада і населений пункт у Карловацькій жупанії Хорватії.